Negruț este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ioan-Liviu Negruț (1937–2016), deputat român.
 Cornelia Negruț (n. 1961), deputat român.
 Clement Negruț (n. 1964), deputat român.

Vezi și
 Negruța
 Negruță
 Negruțu